Goran Generalić – pittore croato
 Ivan Generalić – pittore croato
 Josip Generalić – pittore croato